124 steht für:
 das Jahr 124
 Antonow An-124, Transportflugzeugtyp 
 Fiat 124, italienisches Automobil
Mercedes-Benz Baureihe 124, Pkw-Modellfamilie der Daimler-Benz AG
 Seat 124, spanisches Automobil
 Tupolew Tu-124, Verkehrsflugzeugtyp 
 U 124, deutsches U-Boot

Siehe auch: